Райхстаг (;  – „Имперско събрание“) е името на парламента на Свещената римска империя, Австрийската империя (през 1848 – 1849 година), Германската империя, Ваймарската република и Нацистка Германия до 1945 година.

Той представлява висш съсловно-представителен орган, създаден през 1495 г. според споразумение между Максимилиан I и представителите на висшите слоеве на империята. Негов предвестник е Надворният съвет, възникнал през XII век.

Днес парламентът на Германия се нарича Бундестаг (немски: Bundestag - Федерално събрание), но самата сграда на парламента носи все още наименованието „Райхстаг“.

Свещена Римска империя
Германска империя
Ваймарска република
История на Германия
Парламент на Германия